Chambray (gemeente), gemeente in Frankrijk
Chambray (textiel), geweven katoenen stof